«Кла́ссный журна́л» — российский развлекательно-развивающий журнал для детей среднего школьного возраста (рекомендуемая aудитория от 7 до 13 лет).

О журнале 
Журнал основан в 1999 году в Москве, первый выпуск вышел 30 апреля. Каждую неделю, 48 выпусков в год. Тираж журнала 55 тысяч экземпляров. Распространяется по всей территории РФ по подписке и в розницу.

В журнале печатаются разные новости и события, комиксы, тесты, обзоры фильмов и компьютерных игр, интервью, описания животных, уроки рисования, детективные истории, кулинарные рецепты, развивающие задачи, анекдоты и многое другое.

С года основания и довольно продолжительное время был, фактически, единственным российским периодическим изданием для детей, рассказывавшим о аниме и манге.

Герои журнала — оранжевый рысь Пантукль и синяя инопланетянка Жукабра.

В августе 2006 года журнал получил одобрение Департамента образования г. Москвы Московского правительства (N2-2273-34-16).

Лидер продаж 2015 года на рынке печатных СМИ среди детских изданий.

14 апреля 2016 года на пресс-конференции Владимир Путин ответил на несколько вопросов от юных читателей «Классного журнала».

С января 2018 года журнал выпускался раз в две недели. 
С 2021 года журнал выпускается раз в месяц, но с большим количеством стрaниц.

Комиксы в журнале 
 Гарфилд — про обжорливого кота Гарфилда и его хозяина Джона.
 Ника — комикс-манга о семнадцатилетней девушке.
 Лина — комикс-манга о поиске королевы духов (не до конца опубликованный)
 Котенок — комикс-манга о приключениях юной девушки (не до конца опубликованный)
 Школа №5 - комикс-манга о школьной жизни девочки-кошки Нэко и её подруги Кати.
 Арнестад - комикс-манга  про двух молодых девушек, которые попали в параллельный мир.
 Луна 7 - комикс-манга об космических зверо-человекоподобных космонавтов.
 Звездная школа — комикс-манга об инопланетянах.

 Багз Банни — про хитрого кролика.
 Снупи и его друзья — тот самый комикс о школьниках, в оригинале называется Peanuts.
Приключения Десперо — про отважного крысёнка
 Все любят Оливье - комикс о призраке, попавшем в Россию
 Легенда серебряного дракона — манга про искателя приключений Райда и жрицу храма дракона Хризоламписа Арилию.
 Бронзовый эон  - манга-комикс, задуманный как сиквел "Легенды серебряного дракона", в стиле киберпанка.
 Перуница Дева-воительница - манга-комикс с героиней в старорусском стиле.
 Комикс без названия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Классного журнала» 
 Канал YouTube 
 Группа ВКонтакте 

Журналы России